Goldmark peut faire référence à : 

 Goldmark, une monnaie utilisée dans l'empire allemand (IIe Reich) entre 1871 et 1918.
 Károly Goldmark (en allemand Karl Goldmark) (1830-1915), compositeur hongrois.
 Rubin Goldmark (1872-1936), compositeur et pianiste américain, neveu de Károly.
 Peter Carl Goldmark (1906–1977) ingénieur américain d'origine hongroise, inventeur du standard du 33 tours.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif